Călugăreni, comune del distretto di Giurgiu
 Călugăreni, comune del distretto di Prahova